The Amazing Race 20 est la vingtième saison de la téléréalité The Amazing Race. The Amazing Race 20 met en vedette onze équipes de deux, chacun avec une relation préexistante avec leur coéquipier, dans une course autour du monde. CBS a renouvelé le contrat de la série pour une . La première va être diffusé le dimanche .

Production

Tournage et production 
CBS a renouvelé The Amazing Race pour sa  le . Cette saison s'étendra sur plus de , 22 villes et cinq continents. Les participants visiteront pour la première fois le Paraguay et l'Azerbaïdjan. Ils visiteront également l'Argentine, la Tanzanie, l'Italie et l'Allemagne.

Casting 
Le casting est formé des participants de Big Brother Brendon Villegas et Rachel Reilly, d'Andrew Weber, un joueur de la ligue majeure de soccer, de la golfeuse professionnelle Maiya Tanaka, d'agents fédéraux, de clowns et de divorcés.

Résultats 
Les équipes suivantes ont participé à cette édition de The Amazing Race, avec leur relation au temps du tournage. Ce tableau ne reflète pas nécessairement tout le contenu diffusé à la télévision en raison de l'inclusion ou de l'exclusion de certaines données. Le classement est énuméré par ordre d'arrivée :

 Un résultat en  signifie que cette équipe a été éliminée.
 Un résultat en  signifie que cette équipe est arrivée dernière à une étape non-éliminatoire, et a dû réaliser un Speed Bump à la prochaine étape.
 Un  signifie que cette équipe a gagné le Fast Forward.
 Un  signifie que cette équipe a utilisé l'Express Pass durant cette étape. Dans cette édition, c'est Dave & Rachel qui l'on gagné.
 Un  ou un  signifie que cette équipe a décidé d'utiliser un des deux U-Turns dans un U-Turn double ; un  ou un  signifie l'équipe qui l'a reçu ; un  autour d'un numéro d'étape signifie que seulement un des deux U-Turns de cette étape a été utilisé.
 Un  signifie qu'il n'y a eu aucune période de repos une fois arrivé au Pit Stop et que toutes les équipes ont dû continuer la course. La première équipe arrivant au Pit Stop a quand même reçu un prix mais la dernière n'est ni éliminée, ni pénalisée d'être arrivée dernière.

Titre d'épisode 
Les titres d'épisode sont souvent tirés de paroles dites par un des membres d'une équipe.
 "Tears of a clown [Larmes d'un clown] (Santa Bárbara, Argentine)" – Cherie
 "You Know I'm Not as Smart as You [Tu sais que je ne suis pas aussi intelligente que toi] (Buenos Aires, Argentine)" – Rachel (de Brendon & Rachel)
 "Bust Me Right in the Head With It [Frappe moi droit dans la tête avec ça] (Asuncion, Paraguay)" – Bopper
 "Taste Your Salami [Goûte ton salami] (Turin, Italie)" – Kerri

Prix 
Le prix pour chaque étape est donné à la première équipe arrivant au Pit Stop.
 Étape 1 - L' Express Pass - un item qui peut être utilisé sur la course pour sauter une seule tâche sur n'importe laquelle des huit premières étapes
 Étape 2 - Un voyage pour deux en Grenade 
 Étape 12 -

Résumé de la course 

Les différentes étapes, avec les lieux visités, ainsi que les tâches accomplies par les différentes équipes et coéquipiers.

Étape 1 (États-Unis → Argentine) 

 Santa Barbara, Californie, États-Unis  (Vignoble Bridlewood) (Ligne de départ)
  Los Angeles (Aéroport international de Los Angeles) à Salta, Province de Salta, Argentine  (Aéroport international de Martín Miguel de Güemes)
 Santa Bárbara, Argentine, Département de Cafayate (Panneau de signalisation)
 Cafayate (Aérodrome Gilberto Lavaque) 
 Cafayate (Patios de Cafayate) 

Dans le roadblock de cette étape, les coéquipiers choisis devaient utiliser une carte qui leur était fournie pour se diriger vers un lieu d'atterrissage pour parachutiste. Pendant ce temps, leur coéquipier/ère (celui n'ayant pas choisi de faire de Roadblock) devait monter en avion et sauter en parachute jusqu'au point d'atterrissage. Une fois l'équipe réunie, le maître parachutiste pouvait leur donner leur prochain indice.

Tâches supplémentaires
 À la ligne de départ, les équipes devaient chercher à l'intérieur de 100 nacelles de montgolfières miniatures pour un des onze indices, leur indiquant leur prochaine destination. Une fois l'indice trouvé, elles pouvaient alors conduire une des Ford Taurus qui leur était fourni jusqu'à l'aéroport international de Los Angeles où elles devaient se rendre au guichet d'American Airlines pour se procurer leurs billets pour l'aéroport international Ezeiza à Buenos Aires. On procurait alors aux six premières équipes des billets arrivant plus tôt à l'aéroport international de Martín Miguel de Güemes. Elles pouvaient alors se rendre à Santa Bárbara en auto.
 Une fois arrivé au vignoble Patios de Cafayate, les équipes devaient confectionner 120 empanadas, 60 fourrés à la viande et 60 fourrés au fromage ; elles devaient alors arriver à comprendre qu'il y avait deux différents motifs à faire. Une fois la quantité correcte d'empanadas réalisée, le maître des empanadas pouvait les autoriser à continuer la course.
 Après avoir complété la tâche des empanadas, les équipes devaient chercher sur le terrain du vignoble pour le Pit Stop.

Étape 2 (Argentine) 

 Cafayate (Place de la ville) 
  Salta (Terminus d'autobus de Salta) à Buenos Aires (Station d'autobus Retiro)
 Buenos Aires (Mercado de Hacienda de Liniers) 
 Recoleta (Buenos Aires), Buenos Aires (El Gomero) 

Le Detour était un choix entre Bouillir Mon Eau et Allumer Mon Feu. Dans Bouillir Mon Eau, les équipes devaient se rendre à l'un des trois petits village près de Salta et prendre l'équipement pour construire un four solaire d'une roulotte. Une fois complété, elles devaient mettre une bouilloire pleine d'eau au milieu de l'assiette et attendre que l'eau bouille. Une fois que la bouilloire sifflait, les équipes pouvaient recevoir leur prochain indice. Dans Allumer Mon Feu, les équipes devaient se rendre à une rivière près de Salta et transporter 40 pièces de bois et d'argile, avec l'aide d'un âne, sur une distance de , pour les donner à un marchand de poterie locale appelé "El Obelisco" où les équipes pouvaient recevoir leur prochain indice. Dans le Roadblock de cette étape, les coéquipiers choisis devaient se rendre à une vente aux enchères de bovins et écouter le commissaire-priseur donner la masse totale de bovin dans l'enclos. Ils devaient alors calculer la moyenne du poids de chaque bovin dans l'enclos, sans utiliser une calculatrice, et donner le résultat à un gaucho. Si le commissaire-priseur changeait d'enclos avant que le coéquipier pouvait donner le chiffre final, ce dernier devait recommencer avec le nouvel enclos. Une fois la réponse correcte donnée, le gaucho pouvait donner leur prochain indice.

Note aditionnelle
Une fois arrivées à la place de la ville de Cafayate, les équipes devaient attendre pour qu'un chaski leur donne leur prochain indice.

Étape 3 (Argentine → Paraguay) 
 Asuncion, Paraguay

Étape 4 (Paraguay → Italie) 
 Turin, Piémont, Italie

Étape 5 (Italie → Autriche → Allemagne) 
 Bavière, Allemagne

Étape 6 (Allemagne → Azerbaïdjan) 
 Bakou, Azerbaïdjan

Étape 7 (Azerbaïdjan → Tanzanie) 
 Tanzanie 
 Cratère du Ngorongoro

Étape 8 (Tanzanie)

Étape 9 (Tanzanie → Inde)

Étape 10 (Inde)

Étape 11 (Inde → Japon)

Étape 12 (Japon → États-Unis)

Cotes d'écoute

Aux États-Unis

Au Canada 
Le diffuseur canadien CTV diffuse aussi The Amazing Race les dimanches à 20h.

Références

Lien externe 
 Site web officiel

The Amazing Race (États-Unis)